Wendel steht für:
 Wendel (Familienname), Fußballer- und Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Wendel, Kurzform von Wendelin (Vorname)
 De Wendel, französische Unternehmerfamilie
 Wendel, schraubenförmige Struktur, siehe Helix
 Glühwendel, Faden einer Glühlampe
 Wendel (1987), Schweizer Spielfilm

Wendel ist der Name folgender 

Orte in Deutschland:
 St. Wendel, Kreisstadt im Saarland

Orte in Brasilien:
 São Vendelino, deutschsprachige Kolonie

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Wendel (Illinois), im Bureau County
 Wendel (Kalifornien), im Lassen County
 Wendel (Pennsylvania), im Westmoreland County
 Wendel (West Virginia), im Taylor County

Unternehmen:
 Wendel (Beteiligungsgesellschaft), französische Investmentgesellschaft
 Wendel (Email- und Glasurenfabrik), deutsche mittelständische Email- und Glasurenfabrik

Siehe auch:
 Vendel
 Wendell
 Wendl